

Mitologia 
 Anteo – personaggio dell'Eneide, giovane nemico di Enea nella guerra tra troiani ed italici
 Anteo – personaggio della mitologia greca, re di Libia, un gigante figlio di Poseidone e di Gea ucciso da Eracle
 Anteo – personaggio della mitologia greca, figlio di Antenore e della moglie Teano
 Anteo – personaggio della mitologia greca, re dei Pigmei ucciso da Eracle
 Anteo – personaggio della mitologia greca, uno dei Telchini
 Anteo – personaggio della mitologia greca, di Alicarnasso bel giovane di stirpe reale, era prigioniero del tiranno di Mileto Fobio. La moglie del re, Cleobea o Filecme, s'innamorò del ragazzo, ma non essendo corrisposta decise di vendicarsi uccidendolo. Ella quindi lo assassinò, ma poi provò un immenso rimorso per quel gesto di slealtà inflitto ad un innocente e si suicidò per il dolore ed il pentimento.

Imbarcazioni 
 Anteo – nave trasporto truppe della Marina Militare, ex  della United States Navy e radiata nel 1973.
  – nave appoggio subacqueo della Marina Militare varata nel 1978.

Altro 

 Anteo (Agatone) – tragedia di Agatone, oggi perduta.

Pagine correlate 
 Antea
 Ercole e Anteo